Huta Padang (Bandar Pasir Mandoge), een plaats in Indonesië
Huta Padang (Batang Angkola), een plaats in Indonesië
Huta Padang (Pakantan), een plaats in Indonesië
Huta Padang (Baru), een plaats in Indonesië